Enterprise Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Enterprise Building (Massachusetts), NRHP-ID 80000608
 Enterprise Building (Wisconsin), NRHP-ID 75000068